Die Abkürzung EH steht für

 2-Ethylhexanol
 Air Nippon Network, japanische Fluggesellschaft (IATA-Code)
 Demokratische Arabische Republik Sahara (als Landescode nach ISO 3166)
 Friedrich Nietzsches Schrift Ecce homo,
 Eastern Hemisphere, Luftverkehrslinie (Richtungscode) nach dem Code der IATA
 Effretikon-Pfäffikon-Hinwil-Bahn, ehemalige Schweizer Eisenbahngesellschaft
 Einsatzhundertschaft (Polizei),
 Einzelhandel
 Eisenbahn und Häfen GmbH, Eisenbahn- und Umschlagsunternehmen im Besitz der ThyssenKrupp Steel
 Electro-Harmonix
 Entwicklungshilfe
 Erste Hilfe
 Erwartungshorizont (Didaktik und Literatur)
 Exception Handling, englisch für Ausnahmebehandlung in Programmiersprachen
 EH Industries, ein ehemaliges Joint Venture zur Entwicklung des Hubschraubers EH 101
 Niederlande nach dem ICAO-Code
 die postcode area Edinburgh (als Anfangsbuchstaben einer Postleitzahl aus dem Vereinigten Königreich)

EH als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:

 Bulgarien: Oblast Plewen
 Deutschland: Landkreis Oder-Spree (für Eisenhüttenstadt)
 Griechenland: Euböa (nur Motorräder)
 Großbritannien: Chelmsford
 Norwegen: Oslo
 Schweden: Diplomatenkennzeichen für Slowenien

eh steht für:

 Westsahara, als Top-Level-Domain
 e+h Services (vormals E+H Einkauf und Lager AG), ein Schweizer Großhandelsunternehmen
 E+H Abkürzung für Endress+Hauser

E. h. steht für:

 ehrenhalber (bei akademischen Titeln), siehe Ehrendoktor

e. h. steht für:

 eigenhändig, ein Kürzel des österreichischen Amtsgebrauchs, das auf Schriftstücken neben einem Namen bedeutet, dass das Original eigenhändig unterschrieben wurde, siehe auch manu propria

Siehe auch:
 

EH